Јасеница је насеље у Србији у општини Житорађа у Топличком округу. Према попису из 2002. било је 989 становника (према попису из 1991. било је 970 становника).

Демографија 
У насељу Јасеница живи 787 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,0 година (40,6 код мушкараца и 41,4 код жена). У насељу има 267 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,70.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Житорађи
Насељена места у Топличком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији